Meripilus P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: viii, 33 (1882).

Meripilus è un genere di funghi basidiomiceti appartenente alla famiglia Meripilaceae.

Cladogramma

Specie di Meripilus
La specie tipo è Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. (1882), altre specie incluse sono:

 Meripilus applanatus Corner (1984)
 Meripilus lobatus (Schrad.) P. Karst. (1882)
 Meripilus maculatus Corner (1984)
 Meripilus sumstinei (Murrill) M.J. Larsen & Lombard (1988)
 Meripilus tropicalis Guzmán & Pérez-Silva (1975)
 Meripilus villosulus Corner (1984)

Note

Altri progetti 

Meripilaceae